Стив Готтлиб ():
  (род. 1949) — американский астроном-любитель, исследователь, писатель и преподаватель.
  (род. 1957) — американский предприниматель и музыкальный руководитель.